Il termine rainmaker, letteralmente, si riferisce a chi "fa piovere", in vari modi; per esempio, attraverso una danza della pioggia.

Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 The Rainmaker – cortometraggio del 1922 diretto da Hugh Fay
 The Rainmaker – film del 1926 diretto da Clarence G. Badger
 Il mago della pioggia (The Rainmaker) – film del 1956 diretto da Joseph Anthony 
 The Rainmaker – film del 1982 diretto da John Frankenheimer
 L'uomo della pioggia (The Rainmaker) – film del 1997 diretto da Francis Ford Coppola

Finanza 
 Rainmaker – termine usato per indicare chi ha il potere di far accadere eventi come fusioni o acquisizioni

Letteratura 
 L'uomo della pioggia (The Rainmaker) – romanzo di John Grisham del 1995

Musica 
 Rainmaker – album di Keb' Mo' del 1980
 Rainmaker – album dei Fair Warning del 1995
 Someday I Will Treat You Good / Rainmaker – singolo degli Sparklehorse del 1996
 Rainmaker – canzone dei Vanden Plas del 1997
 The Rainmaker – album dei The Flower Kings del 2001
 Rainmaker – singolo degli Iron Maiden del 2003, dall'album Dance of Death
 Rainmaker – singolo di Emmelie de Forest del 2014